Миннетонка:

 Миннетонка — город в штате Миннесота, США.
 Миннетонка — озеро в штате Миннесота, США.

См. также 
 Миннетонка-Бич